USS Mahan — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала, військового теоретика Альфреда Мегена.

 USS Mahan (DD-102) — ескадрений міноносець типу «Вікс». Збудований у 1919 році. На службі у складі ВМС США протягом 1919–1930 років. Зданий на злам у 1931 році.
 USS Mahan (DD-364) — ескадрений міноносець однойменного типу. Збудований у 1936 році. Пошкоджений 7 грудня 1944 року внаслідок атаки камікадзе. Потоплений своїми есмінцями.
 USS Mahan (DDG-42) — ескадрений міноносець типу «Фаррагут». Збудований у 1960 році. На службі до 1993 року. У 2004 році зданий на злам.
 USS Mahan (DDG-72) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1998 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни